Да́йто:

 Дайто (острова) — острова в Японии, расположены в префектуре Окинава.
 Дайто (город) — город в Японии, расположенный в префектуре Осака.
 Дайто (Дайсё) — длинный японский меч.